Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies (reina de Sardenya) (1779 - 1849).
 Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies (reina d'Espanya) (1808 - 1878).
 Maria Cristina de Borbó-Dues Sicílies (arxiduquessa d'Àustria-Toscana). (1877 - 1947).